Marco Giovanni Pisano (Roma, 13 de agosto de 1981) é um futebolista italiano que atualmente joga no Parma FC.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria